Krull – brytyjsko-amerykański film
 Krull – nazwisko

Osoby o nazwisku Krull 
 Hasso Krull (ur. 1964) – estoński poeta
 Johann Georg Krull (1718/1720–1795) – niemiecki kupiec i społecznik 
 Suzanne Krull (ur. 1966) – amerykańska aktorka 
 Wolfgang Krull (1899–1971) – niemiecki matematyk